

Lokalizacje

Austria 
 Johannisberg – szczyt w Wysokich Taurach

Niemcy 
 Johannisberg – dzielnica Geisenheimu;
 Johannisberg – dzielnica Oberviechtach

Prusy wschodnie 
 Pisz – do 1946 roku pruskie miasto z nazwą niemiecką Johannisberg, Ostpreussen wg akt miasta Pisz (Magistrat Johannisburg), 1880–1944, sygn. APO 42/264, m.in.: Juden in der Stadt Johannisburg;
 Janisze – do 1947 roku pruska osada folwarczna z nazwą miejscową – Johannisberg, Ostpreussen;

Inne 
 Johannisberg – zamek w Geisenheim;

Zobacz też 
 Johannesberg